À l'abri de la peur (titre original: Freedom from Fear) est un tableau peint en 1942 par Norman Rockwell. Il fait partie d'une série de quatre célèbres tableaux, connus sous le titre collectif Les Quatre Libertés et publiés au début de l'année 1943 dans le Saturday Evening Post.

Contexte 
L'objectif de Rockwell est de faire mieux connaître au grand public le thème des quatre libertés détaillé par le président Roosevelt en 1941. Le Saturday Evening Post publie À l'Abri de la peur en illustration de sa couverture le .

Description 
Ce tableau représente des parents américains mettant tranquillement leurs enfants au lit. La morale de la scène est que les parents n'ont pas à s'inquiéter, leurs enfants peuvent dormir tranquille, sans être réveillés par le bruit de la guerre. Le modèle du père est le même que le personnage à l'avant-plan dans La Liberté de parole et qui se retrouve au second plan des deux autres œuvres de la série.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .

Articles connexes 
 Norman Rockwell
 Les Quatre Libertés
 La Liberté de parole
 La Liberté de culte
 À l'Abri du besoin

Liens externes 
 

Tableau de Norman Rockwell
Tableau réalisé en 1942
Scène de genre
Sommeil dans la peinture
Œuvre conservée au musée Norman Rockwell